Lawrence Nemeia (Tarawa, 12 de novembro de 1977), é um futebolista kiribatiano que atua como volante. É o jogador que tem o maior número de gols e jogos pela Seleção Quiribatiana de Futebol.

Seleção 
Lawrence Neméia jogou 4 partidas pelo seu país nos Jogos do Pacífico Sul em 2003, marcando os únicos dois gols da história da Seleção Quiribatiana no torneio. Ambos marcados contra Tuvalu, em uma partida que Kiribati acabou perdendo por 3 a 2.

Ligações externas 
Ogol
National Football Teams 

Futebolistas do Kiribati